Frauen am Abgrund steht für:

 Frauen am Abgrund (1929), deutscher Film von Georg Jacoby (Regisseur)
 Frauen am Abgrund (1964), französischer Film von Jean-Claude Roy